Artémision peut faire référence :
 à un sanctuaire dédié à la déesse Artémis

 à un des mois de l'année attique, l'Artémision

 à un cap du Nord de l'île d'Eubée : 
 la Bataille de l'Artémision y eut lieu en 480  au cours de la seconde guerre médique
 Une célèbre statue en bronze appelée Dieu de l'Artémision y fut découverte dans les années 1920.
 la bataille a donné son nom en 1926 à un village et un dème moderne du nome d'Eubée, le dème d'Artémision

Homonymie